Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 Samoobronni Kuszczowi Widdiły
 Szczeciński Klub Wysokogórski
 Starachowicka Kolej Wąskotorowa